Форт-Тоттен ():

 Форт-Тоттен — статистически обособленная местность (Северная Дакота, США).
 Форт-Тоттен — историческое место штата (Северная Дакота, США).
 Форт-Тоттен — район Вашингтона (округ Колумбия, США).
 Форт-Тоттен — станция Вашингтонского метро.
 Форт-Тоттен — бывшая военная база американской армии в районе Куинс (Нью-Йорк, США).